Ша́йба(от ) е вид Крепежно изделие. Шайбата може да се поставя под гайка или главата на друг крепежен елемент като винт за увеличаване на площта на опорната повърхност, или за предотвратяване на саморазвиването на крепежния детайл. Увеличаването на площта на притискане позволява например предпазване на повърхността на скрепените детайли.

Видове шайби 
Съгласно Справочника за конструкторска документация  са стандартизирани следните видове шайби:

 Шайби пружинни: с квадратно напречно сечение и правоъгълно напречно сечение.
 Шайби подложни:
 Шайби пружинни цели: изпъкнали и вълнообразни
 Шайби осигурителни за кръгли гайки:
 Шайби осигурителни с издатъци: с един издатък и два издатъка
 Шайби осигурителни с вътрешен зъб:
 Шайби осигурителни за шестостенни гайки
 Шайби за челно закрепване:

Стандартни размери на шайби подложни 
Размерите на стандартните метрични подложни шайби са дадени по-долу.

Материали за изработка 
Шайбите могат да се изработват от различни материали включително:
 Стомана – Въглеродна стомана, пружинна стомана и стомана 316/316А
 Метал – мед, алуминий, титан, и цинк
 Сплави – бронз, месинг, и др.
 Пластмаса – например полиетилен, тефлон и др.
 Полиамид – РА6, РА66, 
 Специални – стъклонапълнени, керамика, гума, филц, кожа, биметали и миканит

Източници 

Крепежни елементи
Машинни елементи